Dorfstraße 7 steht für:

 Dorfstraße 7, 8, 10–12 (Untermaschwitz)
 Dorfstraße 7 (Untermaschwitz)
 Dorfstraße 7 (Uslar), 1893 errichtete Kapelle